Il doppio dell'Indianapolis Tennis Championships 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Juan Martín del Potro e Travis Parrott erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Ashley Fisher e Tripp Phillips hanno battuto in finale 3–6, 6–3, 10–5, Scott Lipsky e David Martin.

Teste di serie

  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (primo turno)
  Martin Damm /  Pavel Vízner (quarti)

  Paul Hanley /  Jordan Kerr (quarti)
  Igor' Kunicyn /  Dmitrij Tursunov (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

Indianapolis Tennis Championships 2008
ATP Tour 2008